SU:

 SU (Soviet Union) — Советский Союз.
 SU — обозначение авиакомпании  «Аэрофлот» по классификации ИАТА.
 SU (Singularity University) — Университет Сингулярности.
 .su — домен верхнего уровня для СССР.
 su — команда Unix-подобных операционных систем, позволяющая пользователю войти в систему под другим именем, не завершая текущий сеанс.

См. также